

Italia

Basilicata 

 Chiesa del Purgatorio – Matera

Puglia 
 Chiesa del Purgatorio a Cerignola
 Chiesa del Purgatorio a Foggia
 Chiesa del Purgatorio a Modugno
 Chiesa del Purgatorio a Ortona
 Chiesa del Purgatorio a Palo del Colle
Chiesa del Purgatorio – Ruvo di Puglia

Sardegna 
 Chiesa del Purgatorio a Luras

Sicilia 
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «Santa Maria del Carmine» Acquaviva Platani
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «San Lorenzo» Agrigento
 Chiesa del Purgatorio Aragona
 Chiesa del Purgatorio Calatafimi Segesta
 Chiesa del Purgatorio Caltagirone
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «San Giovanni» Caltanissetta
 Chiesa del Purgatorio Campobello di Licata 
 Chiesa del Purgatorio Canicattì
 Chiesa del Purgatorio Castellammare del Golfo
 Chiesa del Purgatorio Casteltermini
 Chiesa del Purgatorio Castelvetrano
 Chiesa del Purgatorio Cattolica Eraclea
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «Santo Stefano» Cefalù
 Chiesa del Purgatorio Centuripe
 Chiesa del Purgatorio Cianciana
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «San Pietro» Ciminna
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «Santa Rosalia» Favara
 Chiesa del Purgatorio documentata Francofonte
 Chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti e «Cappella delle Anime Sante» Giuliana
 Chiesa del Purgatorio Grotte
 Chiesa del Purgatorio Licata
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «San Fabiano e San Sebastiano» Marsala (sconsacrata oggi sede dell'Auditorium Santa Cecilia di Marsala)
 Chiesa del Purgatorio contrada Purgatorio Marsala
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «San Calcedonio» Mazara del Vallo
 Chiesa del Purgatorio Menfi
 Chiesa del Purgatorio Montemaggiore Belsito
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo dei «Santi Cosma e Damiano» Nicolosi
 Chiesa di Santa Maria degli Agonizzanti Palermo 
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «Maria Santissima degli Angeli» Palma di Montechiaro
 Chiesa del Purgatorio Partanna
 Chiesa di Maria Santissima degli Agonizzanti Partinico
 Chiesa del Purgatorio Piazza Armerina
 Chiesa del Purgatorio Purgatorio Resuttano
 Chiesa del Purgatorio adibita a museo d'arte Sambuca di Sicilia
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «Santa Lucia» San Giovanni Gemini
 Chiesa del Purgatorio Santa Ninfa
 Chiesa del Purgatorio Sciacca
 Chiesa del Purgatorio San Cataldo
 Chiesa del Purgatorio sotto il titolo di «San Gregorio Magno» Scordia
 Chiesa del Purgatorio Sortino
Chiesa del Purgatorio (Trapani)
 Chiesa del Purgatorio Valguarnera Caropepe

Pagine correlate 
 Chiesa delle Anime del Purgatorio